Wholetrain steht für:

 Einen Begriff aus der Writing-Szene, siehe Graffiti-Jargon
 Einen Kinofilm über die Writing-Szene, siehe Wholetrain (Film)